Mount Cervin är ett berg i Antarktis. Det ligger i Östantarktis. Frankrike gör anspråk på området. Toppen på Mount Cervin är  meter över havet.

Terrängen runt Mount Cervin är platt åt sydost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Mount Cervin norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Mount Cervin. Närmaste befolkade plats är Dumont d'Urville Station,  kilometer väster om Mount Cervin.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Frankrikes anspråk i Antarktis